Paul Hunter English Open 2010 – nierankingowy turniej snookerowy rozegrany w sezonie 2010/2011 w Northern Snooker Centre w Leeds (Anglia) w dniach 11-20 października 2010 roku.

Wzięło w nim udział 64 zawodników.

W finale Robbie Williams pokonał swojego rodaka Stephena Craigie wynikiem 6–4.

Drabinka turniejowa

Runda 1 
Do 4 wygranych frame'ów

Pozostałe rundy

Bibliografia 
 

Nierankingowe turnieje snookerowe